Lollius ist der Gentilname folgender Personen:
 Marcus Lollius († 2), römischer Politiker, Konsul 21 v. Chr.
 Quintus Lollius Germanicianus, römischer Statthalter
 Quintus Lollius Urbicus, römischer Politiker und Heerführer

 Weitere Lollii s. in der RE